Deep Impact (film), een film uit 1998
 Deep Impact (ruimtesonde), een ruimtesonde van de NASA
 Deep Impact (kerk), een jeugdkerk te Dordrecht vanuit de gemeente Jozua